Il toponimo San Miguelito può riferirsi a diverse località:

San Miguelito, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Francisco Morazán
San Miguelito, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Intibucá
San Miguelito, comune del Nicaragua nel Dipartimento di Río San Juan
San Miguelito, comune del Panama nella Provincia di Panama